Diòclides d'Atenes, acusador atenenc 
 Diòclides d'Abdera, escriptor grec